Строгановка:

Казахстан 
 Строгановка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Строгановка — Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто контролируемая Россией
 Строгановка — село, Симферопольский район, Крым

Украина 
 Строгановка — село, Приазовский район, Запорожская область
 Строгановка — село, Чаплинский район, Херсонская область

См. также 
 Строганов
 Строганово